Сигма-баріони - елементарні частинки, які в рамках кваркової моделі складаються із двох однакових кварків першого покоління і одного із ароматичних кварків: c-кварка, s-кварка або b-кварка. Усі сигма-баріони ферміони зі спіном 1/2 або 3/2. 

Сигма-баріони із дивним кварком називають також сигма-гіперонами.

Перелік

JP = + сигма-баріони 

†  Частинки, які не спостерігалися, але передбачені Стандартною моделлю. 
[a]  PDG наводить дані про ширину резонансу (Γ). Тут дається τ = . 
[b]  Рішення, щодо значення ще не прийняте, але воно, мабуть, близьке до (5810).

JP = + сигма-баріони 

†  Частинка не спостерігалася, але передбачена Стандартною моделлю. 
[c]  PDG наводить ширину резонансу (Γ). Тут дається τ = .

Посилання в тексті 

Баріони